Toponímia:
 Copacabana (Bolívia), localitat bolivariana
 Copacabana (Colòmbia), localitat colombiana al Departament d'Antioquia
 Copacabana (Rio de Janeiro), localitat brasilera
 Cinema:
 Copacabana (pel·lícula de 1947), pel·lícula estatunidenca dirigida per Alfred E. Green i protagonitzada pels germans Marx
 Copacabana (pel·lícula de 2010), pel·lícula francesa dirigida per Marc Fitoussi i protagonitzada per Isabelle Huppert